Бустильос () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Викторино Маркес Бустильос (1858—1941) — президент Венесуэлы (1914—1922).
 Гонсало Барриос Бустильос (1902—1993) — венесуэльский политический и государственный деятель.